Okręty US Navy o nazwie USS "Makin Island":

Pierwszy "Makin Island" (CVE-93) był lotniskowcem eskortowym typu Casablanca. Został zwodowany w 1944 i wycofany ze służby w 1946.
Drugi "Makin Island" (LHD-8) jest okrętem desantowym typu Wasp. Został zwodowany 15 września 2006 i ma wejść do służby w 2008.

Makin Island